Batuan, municipalità della Provincia di Bohol
Batuan, municipalità della Provincia di Masbate